Изма́йловский проспе́кт — название улиц в двух городах России.

 Измайловский проспект — улица в Москве.
 Измайловский проспект — улица в Санкт-Петербурге.
 Измайловский проспект, Ново-Измайловский проспект — прежние названия Рижского проспекта в Санкт-Петербурге.

См. также 
 
 Измайловская площадь
 Измайловский мост
 Измайловский мост (трамвайный)
 Измайловский проезд
 Измайловское шоссе
 Новоизмайловский проспект
 
 
 Измайловский сад